Containment může být:
 Politika zadržování (anglicky containment) – geopolitická strategie
 Containment (film) – britský film režiséra Neil Mceneryho-Westa z roku 2015
 Containment (seriál) – americký televizní seriál z roku 2016
 Kontejnment (anglicky containment building) – ochranná obálka jaderného reaktoru v jaderné elektrárně